Ел Сијело има више значења:

 Ел Сијело (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијело (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сијело (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сијело (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сијело (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Сијело (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сијело (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сијело (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сијело (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сијело (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Сијело (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику